Az 1972-es MotoGP-világbajnokság volt a 24. gyorsaságimotoros-világbajnokság.

Összefoglaló

Újabb év, újabb Giacomo Agostini-világbajnoki cím. Az olasz pilótának ez volt megszakítás nélkül a hetedik vb-elsősége, ezúttal a korszak egyeduralkodója, egy MV Augusta nyergében. Agostini egyébként brutális erődemonstrációt tartott, egy kiesés, valamint egy olyan verseny kivételével, ahol nem indult el, az összes többit megnyerte, és mivel kategóriájában csak a legjobb hét eredmény számított (míg mostanában a teljes szezont figyelembe veszik), így a maximálisan megszerezhető, 105 ponttal lett világbajnok. Bár a 350-es vb-cím is az övé lett, ott a finn Jarno Saarinen sokkal nagyobb küzdelemre késztette, mint királykategóriás vetélytársai. Ami nem sikerült Saarinennek a 350-eseknél, az összejött neki a negyedlitereseknél, miután egy végletekig kiélezett küzdelemben végül sikerült megelőznie két vetélytársát, Rodney Gouldot és Renzo Pasolinit. A két legkisebb, vagyis a nyolcadliteres és az 50-es géposztályban Ángel Nieto szerezte meg a végső elsőséget.

A Yamaha története első győzelmét aratta a királykategóriában, amikor Chas Mortimer az első helyen végzett a spanyol nagydíjon.

Az idény során az érdeklődők magyar futamgyőzelemnek is tapsolhattak, a 70-es évek korszakos egyénisége, Drapál János Jugoszláviában, a 350-esek között diadalmaskodott.

Versenyek

Pontozási rendszer

Végeredmény

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

50 cm³

Jegyzetek 

MotoGP-szezonok